Подхорани могу бити:

 Подхорани (Кежмарок), насељено мјесто у округу Кежмарок, Прешовски крај, Словачка Република
 Подхорани (Њитра), насељено мјесто у округу Њитра, Њитрански крај, Словачка Република
 Подхорани (Прешов), насељено мјесто у округу Прешов, Прешовски крај, Словачка Република